Kvalspelet till Europamästerskapet i futsal 2010 spelades mellan den 19 februari och 22 mars 2010. 37 länder tävlade om 11 platser, Ungern var direktkvalificerat till mästerskapet som värdland och behövde ej delta i kvalspelet.

Preliminär kvalomgång

Grupp A
Matcherna spelades i Dublin, Irland.

Grupp B
Matcherna spelades i Varna, Bulgarien.

Grupp C
Matcherna spelades i Paola, Malta.

Grupp D
Matcherna spelades i Ramat Gan, Israel.

Ranking av grupptvåor

Gruppspel

Grupp 1
Matcherna spelades i Tirgu Mures, Rumänien.

Grupp 2
Matcherna spelades i Badajoz, Spanien.

Grupp 3
Matcherna spelades i Ostrava, Tjeckien.

Grupp 4
Matcherna spelades i Kaunas, Litauen.

Grupp 5
Matcherna spelades i Antwerp, Belgien.

Grupp 6
Matcherna spelades i Viana Castelo, Portugal.

Grupp 7
Matcherna spelades i Lavallois Perret, Franrkike.

Ranking av grupptvåor

Källor
 Rsssf.com

Kvalspel 2010
Futsalåret 2010